Název Mitla má více významů:
 Mitla – archeologická lokalita v Mexiku
 další geografické objekty

 Mitla (průsmyk) – průsmyk na Sinaji v Egyptě
 Mitla (hora) – hora na Sinaji v Egyptě
 Mitla (mytické zvíře) – bolivijské mytické zvíře

 San Pablo Villa de Mitla - město v Mexiku